Krog är ett efternamn.

Personer med efternamnet 
 Antjie Krog (född 1952), sydafrikansk poet, författare och översättare 
 Arnold Krog (1856–1931), dansk arkitekt, målare och keramiker
 Drude Janson, född Krog (1846–1934), norsk författare
 Georg Krog (1915–1991), norsk skridskoåkare
 Gina Krog (1847–1916), norsk kvinnosakskämpe
 Helge Krog (1889–1962), norsk författare
 Hildur Krog (1922–2014), norsk botaniker
 Jason Krog (född 1975), kanadensisk ishockeyspelare
 Karin Krog (född 1937), norsk jazzsångerska
 Magnus Krog (född 1987), norsk utövare av nordisk kombination
 Nicolai Krog (1787–1856), norsk officer och statsråd
 Niels Krog Bredal (1733–1778), norsk-dansk dramatiker, tonsättare och operabefrämjare
 Niklas Krog (född 1965), svensk författare inom fantasygenren

Se även
 Krogh – flera betydelser
 Krohg – ett efternamn, som bärs av en norsk släkt

Norska efternamn